

Personnalités 
 Emmanuelle Mougne est une productrice/réalisatrice française.
 François Mougne est un dessinateur français.

Expression 

Le mot mougne se retrouve dans plusieurs expression de la langue française : 
 Dans les Ardennes, il s'agit d'un verbe signifiant manger.